Ди́пика Джо́ши-Шах (; 1976, Аджмер, Раджастхан, Индия — , Кувейт) — индийская актриса и певица.

Биография 
Дипика Джоши-Шах родилась в 1976 году в Аджмере (штат Раджастхан, Индия).

Дипика начала свою карьеру актрисы озвучивания и певицы в 1990-х годах. Наиболее известна озвучиванием персонажей кинотрилогии «Властелина колец» на языке хинди.

Погибла в автокатастрофе 27 января 2012 года в 35-летнем возрасте. Была замужем за Пэрешом Шах.

Примечания 

Погибшие в автомобильных катастрофах
Актрисы озвучивания Индии
Актрисы кино на маратхи